Suringar se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Jan Valckenier Suringar
 Willem Frederik Reinier Suringar